Цамутали — фамилия:

 Цамутали, Алексей Николаевич (род. 1931) — российский историк, историограф.
 Цамутали, Михаил Степанович — Георгиевский кавалер; лейтенант; № 3273; 26 ноября 1816.
 Цамутали, Николай Степанович (? — после 1814) — капитан-лейтенант, Георгиевский кавалер (№ 2038; лейтенант; 26 ноября 1808).